Estación Tigre es el nombre de tres estaciones ferroviarias ubicadas en la ciudad argentina de Tigre, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires:
La Estación Tigre del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, terminal del ramal que parte de Retiro;
La Estación Tigre C del Ferrocarril General Bartolomé Mitre actualmente en desuso, hoy funciona allí la Estación fluvial de pasajeros Domingo Faustino Sarmiento;
La Estación Tigre R del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, hoy Tren de la Costa, su nombre actual es Delta